– era una fortezza degli Ikkō-Ikki 
  – Assedi avvenuti nel 1571, 1573 e 1574 alla fortezza Ikki
  – cittadina nella prefettura di Kagoshima
  – Isola nella cittadina di Nagashima, Kagoshima
  – cittadina nella prefettura di Mie
  – una delle isole Shiwaku